Het WTA-tennistoernooi van Gaiba (officieel Veneto Open) van 2022 vond plaats van 13 tot en met 19 juni 2022 in de Italiaanse plaats Gaiba. Het was de eerste editie van het toer­nooi. Er werd gespeeld op gras­banen.

Op grond van een beslissing van de gezamenlijke internationale tennisbonden speelden deel­neem­sters uit Rusland en Wit-Rusland zonder hun nationale kenmerken.

Enkelspel 
De als eerste geplaatste Belgische Alison Van Uytvanck won het toer­nooi, zonder ook maar één set te verliezen. In de finale ver­sloeg zij de ongeplaatste Italiaanse Sara Errani. Het was Van Uytvancks achtste WTA-titel, de eerste van dat jaar. Zij won US$ 15.000 prijzen­geld op dit toernooi.

Er waren nog twee Belgische deelneemsters: Ysaline Bonaventure bereikte de tweede ronde; Greet Minnen, als zevende geplaatst, verloor haar openingspartij.

Twee Nederlandse vrouwen speelden mee: Arantxa Rus, als vijfde geplaatst, bereikte de tweede ronde; Lesley Pattinama-Kerkhove strandde in de eerste ronde.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel 
Het eerste reekshoofd, Tereza Mihalíková en Greet Minnen, won hun openings­partij. Voor de tweede ronde moesten zij verstek laten gaan, wegens een blessure van de Belgische.

Het ongeplaatste Amerikaanse duo Madison Brengle en Claire Liu won het toer­nooi. In de finale ver­sloe­gen zij het eveneens ongeplaatste koppel Vitalia Djatsjenko en Oksana Kalasjnikova in twee sets. Het was voor beiden hun eerste WTA-dubbelspeltitel.

De andere Belgische, Ysaline Bonaventure, speelde samen met Renata Voráčová uit Tsjechië – zij hadden de eerste ronde als eind­station.

Het Nederlandse team Lesley Pattinama-Kerkhove en Arantxa Rus bereikte de halve finale – daarin werden zij uitgeschakeld door Djatsjenko en Kalasjnikova. Hun landgenote Rosalie van der Hoek en de Amerikaanse Ingrid Neel vormden het derde reekshoofd, maar zij konden na hun eerste optreden huiswaarts keren.

Geplaatste teams

Toernooischema

Externe links 

 Enkelspelschema WTA
 Dubbelspelschema WTA
 Toernooischema ITF

Gaiba 2022
WTA-toernooi in 2022